Korkeasaari (Finland), Fins eiland voor de kust van Helsinki
 Korkeasaari (Zweden), Zweeds eiland